Río Dulce kan syfta på:

Argentina 

 Río Dulce (vattendrag i Argentina),

Guatemala 

 Río Dulce (vattendrag i Guatemala), Departamento de Izabal,

Spanien 

 Río Dulce (vattendrag i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,